Nox kan syfta på:
 NOx – en term för kväveoxiderna NO and NO2
 Nox (Stargate) – ett folkslag i TV-serien Stargate
 Nox (musikgrupp) – en ungersk musikgrupp
 Nox (datorspel) – ett action-rollspel utvecklat av Westwood Studios
 Nox (enhet) – en enhet för ljusstyrka, vilket motsvarar 1/1000 lux
 Nox – romerskt namn för nattens gudinna, se Nyx